McInnis est un patronyme porté notamment par :

 David Lee McInnis (1973-), acteur américain ;
 Jeff McInnis (1974-), joueur américain de basket-ball ;
 Marty McInnis (1970-), joueur professionnel américain de hockey sur glace devenu entraîneur.